Adam Boniecki (1842-1909) – polski heraldyk
 Adam Boniecki (ur. 1934) – rzymskokatolicki ksiądz, dziennikarz
 Edward Boniecki (1897-1970) – podpułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego
 Edward Boniecki (ur. 1962) – polski historyk literatury
 Jerzy Boniecki (ur. 1933) – polski pływak
 Jerzy Boniecki (1929-2003) – polski działacz społeczny
 Teofil Piotr Boniecki (1896-1939) – major saperów Wojska Polskiego, w kampanii wrześniowej 1939 roku dowódca 4 Batalionu Saperów, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Wiktor Boniecki (1918-1997) – polski ekonomista, prezydent Krakowa
 Wojciech Boniecki (1987) – polski piłkarz ręczny
 Zdzisław Boniecki (1937-2007) – polski żużlowiec